Danzig kan syfta på: 

 Danzig -  tyskt och äldre svenskt namn på en stad i Pommerns vojvodskap, Polen, se Gdańsk
Regierungsbezirk Danzig – ett regeringsområde i den preussiska provinsen Västpreussen, 1815-1919
Fria staden Danzig – en stat i Danzigområdet 1920-39
 Danzig (häst) – ett amerikanskfött engelskt fullblod
Danzig (musikgrupp) – amerikansk rockgrupp
 1419 Danzig – en asteroid i huvudbältet

Personer
Glenn Danzig (1955–), sångare och musiker i rockbandet Danzig